Głowaczów est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Głowaczów, dans le powiat de Kozienice
 du village de Głowaczów, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Głowaczów